Сезон 2009/2010 стал для Реал Мадрида 79-м в Чемпионате Испании.

Состав команды 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Трансферы

Пришли в клуб

Лето 

253.500.000

Зима 
Трансферные сделки не совершались

0

Ушли из клуба

Лето 

73.500.000

Зима 

0

Общие убытки:253.500.000

Общая прибыль:73.500.000

Разница: 180.000.000

Соревнования

Примера

Результаты турнира

Турнирная таблица 

 «Атлетико Мадрид» выиграл Лигу Европы — 2009/10 и автоматически попал в следующий розыгрыш Лиги Европы.
 «Мальорка» не прошла лицензирование в УЕФА, её место в Лиге Европы было передано «Вильярреалу».

Кубок Испании

1/16 финала

Лига чемпионов

Групповой этап

Плей-офф

1/8 финала

Статистика

Игры и голы 

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Вратари

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Защитники

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Полузащитники

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Нападающие

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"|
Покинули клуб в течение сезона

|}

Бомбардиры

Ссылки 

2009